Демидов Алексей Арсеньевич (родился 7 марта 1936 года, деревня Ереминское, Кирилловский район, Вологодская область) — советский военачальник, генерал-полковник (17.02.1986).

Биография 
Учился в Фефеловской начальной школе, Ферапонтовской семилетней школе, средней школе города Кириллова Вологодской области. В 1954 году окончил 10 классов в школе города Кохма Ивановской области, где с 1949 года жила семья.

В Советской армии с 1954 года. Окончил Ярославское военное училище в 1957 году. С сентября 1957 года служил в Группе советских войск в Германии, где командовал стрелковым взводом 33-го мотострелкового полка 32-й мотострелковой дивизии 3-й общевойсковой армии (Штендаль). С октября 1964 по август 1966 года — командир стрелковой роты 326-го мотострелкового полка 88-й мотострелковой дивизии 14-й гвардейской армии в Одесском военном округе (Белгород-Днестровский).

В 1969 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С июня 1969 года служил в Дальневосточном военном округе: заместитель командира и командир 424-го мотострелкового полка 272-й мотострелковой дивизии, с июля 1974 по июль 1975 года — начальник штаба — заместитель командира 272-й мотострелковой дивизии 15-й общевойсковой армии. 

В 1977 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. После ее окончания с сентября 1977 года командовал 25-й гвардейской мотострелковой дивизией в Киевском военном округе (город Лубны Полтавской области), с февраля 1980 года был первым заместителем командующего и с мая 1982 года — командующим 1-й гвардейской общевойсковой армией Киевского военного округа. Генерал-лейтенант (3.02.1984).

С июня 1984 по август 1985 года — первый заместитель командующего войсками Южной группы войск в Венгрии. С 5 августа 1985 по 20 июня 1988 года – командующий Южной группой войск.

С 21 июня 1988 года — заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками – начальник Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск. После событий ГКЧП в августе 1991 года снят с должности, в сентябре 1991 года уволен в запас.

В настоящее время активно занимается общественной работой, являясь заместителем председателя попечительского совета Союза ветеранов правоохранительных органов и подразделений спецназа. Основная задача общественной организации – оказание помощи ветеранам, вдовам, воспитательная и патриотическая работа с молодежью.

Награды 
 Два ордена Красной Звезды (1982, 1990)
 Ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й (1975) степеней
 Более 20 медалей СССР и РФ
иностранные награды
 Орден Красного Знамени (ВНР, 1988)
 Медаль «40 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 11.03.1985)
 Медаль «За Братство по оружию» I степени (ВНР)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооружённых сил Кубы» (Куба, 24.11.1986)

Примечания

Литература 
 Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Вооруженные силы СССР после Второй мировой войны: от Красной армии к Советской (часть1: Сухопутные войска)/ под науч. ред. В. И. Голикова. — Томск: Изд-во НТЛ, 2013. — 640 с.
 Выдающиеся вологжане: Биографические очерки. — Вологда: ВГПУ, издательство «Русь», 2005. — С. 135. — 568 с. — ISBN 5-87822-271-Х.

Ссылки 
 Биография на сайте «Вологодское землячество»
 Биография в электронной версии издания «Генералы и адмиралы Вологодчины» (стр.57-58). 

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие Южной группой войск
Командующие общевойсковыми армиями
Делегаты XXVII съезда КПСС